Ohren bezeichnet
 den Plural von Ohr (Hörorgan)
 Ohren (Hünfelden) Ort der Gemeinde Hünfelden,  Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Ohren, tschechisch Javory, Ortsteil der Gemeinde Malšovice, Okres Děčín, Tschechien

Siehe auch:
 Ohr (Begriffsklärung)
 Ohre
 Ohrn
 Oren